Sainte-Vaubourg, commune des Ardennes.
 Sainte-Vaubourg, commanderie ordre du Temple puis de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Normandie.